Архиепископ Арсеније може бити:

 Архиепископ Арсеније I, српски православни архиепископ жичко-пећки од 1233 до 1263
 Архиепископ пећки Арсеније II, архиепископ пећки и патријарх српски од 1457 до 1463
 Архиепископ пећки Арсеније III, архиепископ пећки и патријарх српски од 1674 до 1690 (1706)
 Архиепископ пећки Арсеније IV, архиепископ пећки и патријарх српски од 1725 до 1737 (1748)

Види још 
 Патријарх Арсеније